Trochophora kan syfta på:
 Trochophora – svampar, en grupp bland sporsäcksvamparna 
 Trochophora (larv) – en typ av frisimmande larv av olika ryggradslösa havsdjur